Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel (oder auch Sophia) ist der Name folgender Personen:
 Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1724–1802), Prinzessin und Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1561–1631), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und Herzogin von Pommern-Wolgast
 Sophie Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1592–1642), Gräfin von Nassau-Dietz
 Sophie Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1674–1711), Prinzessin und Kanonissin im Stift Gandersheim
 Sophia Jagiellonica (1522–1575), polnisch-litauische Prinzessin aus dem Adelsgeschlecht der Jagiellonen, ab 1556 durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Sophie Elisabeth zu Mecklenburg (1613–1676), Prinzessin von Mecklenburg, durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

Siehe auch:
 Elisabeth Sophie Marie von Schleswig-Holstein-Norburg  (1683–1767), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg durch Heirat Erbprinzessin und regierende Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön danach durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel